Blitzkrieg steht für:
 Blitzkrieg, militärische Art der Kriegsführung
 Blitzkrieg (Band), britische NWOBHM-Band
 Blitzkrieg (Spieleserie), Computerspiel-Reihe von CDV Software Entertainment
 Blitzkrieg (Punkband), deutsche Punkband, aus der später die Boskops hervorgingen
 Blitzkrieg, ursprünglicher Name der schwedischen Symphonic-Death-Metal-Band Therion
 Blitzkrieg, ursprünglicher Name der deutschen Artrocker Wallenstein (Band) (auch Titel ihres ersten Albums)

Blitzkrieg steht im weiteren Sinn für:
 Betty Blitzkrieg, Pseudonym von David Sobol, deutscher Rockmusiker
 K. K. Blitzkrieg, Pseudonym des Die-Ärzte-Gitarristen Farin Urlaub
 Operation Blitzkrieg, Operation des Kollektivs Anonymous, siehe Anonymous (Kollektiv)#Weitere „Operationen“ 2010–2020

Siehe auch: